Olivier Guimond Ist der Name folgender Personen:

* Olivier Guimond (Schauspieler, 1893) (Olivier Guimond père, Tizoune; 1893–1954), kanadischer Schauspieler und Komiker
 Olivier Guimond (Schauspieler, 1914) (Olivier Guimond fils, Tizoune jr; 1914–1971), kanadischer Schauspieler und Komiker